Wincott ist der Familienname folgender Personen:
 Jeff Wincott (* 1956), kanadischer Schauspieler
 Harry Wincott (1867–1947), britischer Komponist
 Michael Wincott  (* 1958), kanadischer Schauspieler